Korpskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korpskär, Houtskär, Åboland, 
 Korpskär (vid Galtby, Korpo), Åboland, 
 Korpskär (vid Stenskär, Nagu), Åboland, 
 Korpskär (vid Högsåra, Kimitoön), Åboland, 
 Korpskär (vid Trunsö, Nagu), Åboland, 
 Korpskär (väst om Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Korpskär (vid Utö, Korpo), Åboland, 
 Korpskär (sydväst om Vänö, Kimitoön), Åboland,

Se även
Kåpskär
Korsskär
Stora Korpskär
Lilla Korpskär

Robotskapade Finlandförgreningar